Xiphobelba är ett släkte av kvalster. Xiphobelba ingår i familjen Basilobelbidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Spindeldjur
Xiphobelba